Хорхе Фоссаті (ісп. Jorge Fossati, нар. 22 листопада 1952, Монтевідео) — уругвайський футболіст.
 Вірджиліо Фоссаті(італ. Virgilio Fossati, нар. 12 вересня 1889, Мілан, Італія — пом. 25 грудня 1916, Монфальконе, Горіція, Фріулі-Венеція-Джулія, Італія)  — італійський футболіст і тренер.